Il doppio del torneo di tennis Magdeburg Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Dirk Dier che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Michael Kohlmann 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (primo turno)
 Oleg Ogorodov /  Gabriel Trifu (quarti di finale)

 Ota Fukárek /  Marcus Hilpert (primo turno)
 Petr Luxa /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 2000